

Film 
 Il gioco (A Little Game) – film per la televisione del 1971 diretto da Paul Wendkos
 Il gioco – film del 1999 diretto da Claudia Florio 
 Il gioco – film del 2009 diretto da Adriano Giannini

Fumetto 
 Il gioco – fumetto di Milo Manara

Letteratura 
Il gioco – romanzo di Carlo D'Amicis, 2018

Musica 
 Il gioco – album degli Africa Unite del 1997
 Il gioco – singolo degli Negrita del 2015

Televisione 
Il gioco (The Game) – episodio della quinta stagione di Star Trek: The Next Generation